Ел Проблема има више значења:

 Ел Проблема (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Проблема (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику